Zwei französische Gemeinden tragen den Namen Quinsac:
 Quinsac (Dordogne) im Département Dordogne
 Quinsac (Gironde) im Département Gironde